Julianosz (asztrológus)
 Julianosz (epigrammaköltő)
 Julianosz (halikarnasszoszi püspök)
 Julianosz Aigüptiosz